Тобілевич Іван Карпович (1845—1907) — український письменник, драматург. Творчий псевдонім — Іван Карпенко-Карий.
 Тобілевич Микола Карпович (1856—1933) — український актор, режисер і громадський діяч. Брат Івана Тобілевича. Творчий псевдонім — Микола Садовський.
 Тобілевич Микола Миколайович (1897—1963) — підполковник Армії УНР. Син видатного українського актора та режисера Миколи Карповича Тобілевича.
 Тобілевич Панас Карпович (1859—1940) — український актор, режисер, драматург. Брат Івана Тобілевича. Творчий псевдонім — Панас Саксаганський.
 Тобілевич Софія Віталіївна (1860—1953) — дружина Івана Тобілевича.
 Тобілевич Євген Петрович (сценічний псевдонім — Євген Рибчинський) — співак і характерний актор. Актор Театру Миколи Садовського.
 Тобілевич-Левченко Ніна Митрофанівна (1886—1971) — українська актриса. Друга дружина Панаса Саксаганського.
Українські прізвища